THT EXCLUSIV TV este un post TV privat din Republica Moldova. Format - Generalist. 
 
THT Exclusiv  este un post privat de televiziune din Republica Moldova. Tip de format - Generalist. Postul TV aparține companiei Exclusiv Media. 

Postul TV emite doar pe rețele de cablu, IPTV